I Want You steht für:

Filme:
 I Want You, Originaltitel von Im Sturm der Zeit, US-amerikanischer Film von Mark Robson (1951) 
 I Want You (1998), britischer Film von Michael Winterbottom (1998)

Musiktitel:
 I Want You (Bob-Dylan-Lied), Song von Bob Dylan (1966)
 I Want You (She’s So Heavy), Song der Beatles (1969)
 I Want You (Elvis-Costello-Lied), Song von Elvis Costello (1986)